Amata (Aeneis), een personage uit Vergilius' Aeneis, de vrouw van koning Latinus
 Amata (heilige), een christelijke heilige
 Amata (rivier), en rivier in Letland
 Amata (Letland), een plaats in Letland
 Amata (geslacht), een geslacht van nachtvlinders